Country ( für Land) bezeichnet:
 einen Musikstil, siehe Country-Musik
 Country (1984), ein US-amerikanisches Filmdrama von Richard Pearce
 Country (2000), ein irisches Filmdrama von Kevin Liddy
 Country (Album), ein Musikalbum von Ann Murray
 Country Volks, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 den Volkswagen Golf Country, siehe VW Golf II #Golf Country

Siehe auch: